Laufstall bezeichnet:

 der Laufstall für Kinder, siehe Laufgitter
 der Laufstall für die Tierhaltung, siehe Laufstall (Viehwirtschaft)